A66, A 66 oder A-66 steht für:
 Bundesautobahn 66 in Deutschland
 A66 road in England
 Autoroute A66 in Frankreich
 Autovía A-66 in Spanien